Georges Maurice Debove (1845-1920) médecin français, doyen de la Faculté de médecine de Paris.
 Josette Rey-Debove (1929-2005), linguiste et lexicographe française.
Patronyme français